Кирквуд () — англоязычное название нескольких географических объектов, а также фамилия, которую часто передают на русский как Кёрквуд или Кирквуд.

Фамилия 
 Керквуд, Джеймс Пью (1807—1877) — американский инженер, внесший вклад в развитие железных дорог и водопровода в США.
 барон Керквуд, Дэвид (1872—1955) — шотландский политик, социалист, деятель английского рабочего движения.
 ряд однофамильцев, которых принято передавать на русский иначе, перечислен в статье Кирквуд#Фамилия.

Топоним

Антарктида 
 Керквуд (хребет) — горный хребет в Антарктиде.

Канада 
 Керквуд (Канада) — поселение в Нью-Брансуике.

США 
 Керквуд (Делавэр) — поселение без статуса муниципалитета в штате Делавэр.
 Керквуд (Джорджия) — район города Атланта в штате Джорджия.
 Керквуд (Иллинойс) — деревня в штате Иллинойс.
 Керквуд (округ Алпайн, Калифорния) — статистическая обособленная местность в округе Алпайн, штат Калифорния.
 Кирквуд (курорт) — горнолыжный курорт в одноименной местности.
 Керквуд (округ Гленн, Калифорния) — в округе Гленн, штат Калифорния.
 Керквуд (Миссури) — город, пригород Сент-Луиса в штате Миссури.
 Керквуд (Нью-Джерси) — поселение без статуса муниципалитета в штате Нью-Джерси.
 Керквуд (Нью-Йорк) — городок в штате Нью-Йорк.
 Керквуд (Огайо) — поселение без статуса муниципалитета в штате Огайо.
 Керквуд (Пенсильвания) — городок без статуса муниципалитета и статистически обособленная местность в штате Пенсильвания.

ЮАР 
 Керквуд — город в Восточно-Капской провинции ЮАР.

См. также 
 Кирквуд